Issekutz Béla (1886–1979) Kossuth-díjas farmakológus, gyógyszervegyész, tudománytörténész, az orvostudomány doktora (1952)
 Issekutz Béla (1898–1967) vármegyei főjegyző (Csanád vármegye)
 Issekutz Béla (1912–1999) fiziológus, gyógyszerész, orvos, egyetemi tanár